Sierks ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ludwig Sierks (1877–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Johann Sierks (1924–2022), deutscher Gewerkschafter (DGB) und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Sirks